Hausen es un topónimo alemán o un sufijo alemán de lugares. Deriva de la palabra alemana Haus que significa casa y del verbo correspondiente hausen que significa habitar.

Variantes
 Hausen
 Hus(e/n), donde ha faltado la diptongación «u»→«au» del alto alemán moderno temprano, sobre todo en alemánico y bajo alemán

Frecuente es también la combinación con el sufijo -ing que es más viejo a -inghausen (por ej. Recklinghausen)

Área de distribución

Alemania

Baden-Wurtemberg
 Hausen am Bussen
 Hausen am Tann
 Hausen ob Verena
 Hausen en el Valle del Wiese
 Hausen an der Aach, barrio de la ciudad Singen (Hohentwiel)
 Hausen ob Allmendingen, barrio del municipio Allmendingen
 Hausen (Attenweiler), barrio del municipio Attenweiler
 Hausen am Andelsbach, barrio del municipio Krauchenwies
 Hausen am Bach, barrio del municipio Rot am See
 Hausen an der Fils, barrio del municipio Bad Überkingen
 Hausen im Killertal, barrio del municipio Burladingen
 Hausen an der Lauchert, barrio del municipio Trochtelfingen
 Hausen ob Lontal, barrio de la ciudad Herbrechtingen
 Hausen an der Möhlin, barrio de la ciudad Bad Krozingen
 Hausen (Murrhardt), barrio de la ciudad Murrhardt
 Hausen (Obersontheim), barrio del municipio Obersontheim
 Hausen (Oberstadion), barrio del municipio Oberstadion
 Hausen an der Rot, barrio del municipio Oberrot
 Hausen ob Rottweil, barrio de la ciudad Rottweil
 Hausen (Stuttgart), barrio de la ciudad Stuttgart
 Hausen im Tal, barrio del municipio Beuron
 Hausen ob Urspring, barrio de la ciudad Schelklingen
 Hausen vor Wald, barrio del municipio Hüfingen
 Hausen an der Würm, barrio de la ciudad Weil der Stadt
 Hausen an der Zaber, barrio de la ciudad Brackenheim
 Kirchen-Hausen, barrio de la ciudad Geisingen
 Albershausen
 Altshausen
 Aglasterhausen
 Bebenhausen
 Betzenhausen
 Dettenhausen
 Dotternhausen
 Grafenhausen
 Kappel-Grafenhausen
 Merzhausen
 Rheinhausen (Breisgau)
 Sandhausen

Baja Sajonia
 Amelinghausen

Baviera
 Adelzhausen
 Aidhausen
 Burghausen
 Dingolshausen
 Elfershausen
 Gessertshausen
 Kutzenhausen
 Mickhausen
 Oberottmarshausen

Renania del Norte-Westfalia
 Oberhausen
 Recklinghausen

Renania-Palatinado
 Ettinghausen

Austria

Alta Austria
 Mauthausen

Tirol
 Umhausen

Suiza

Argovia
 Hausen

Schaffhausen
 Schaffhausen

Zúrich
 Hausen am Albis

Francia

Alsacia
 Houssen (nombre francizado)
 Bosselshausen
 Furchhausen
 Geishouse
 Gottenhouse
 Kaltenhouse
 Kurtzenhouse
 Lutzelhouse
 Mulhouse
 Mutzenhouse
 Schaffhouse-près-Seltz
 Schaffhouse-sur-Zorn

Países Bajos

Güeldres
 Huissen, ortografía de nombres geográficos en neerlandés, ortografía alternativa: Husen

Asentamientos
Urbanismo
Comunidad
Migración